Marco Perperna (conocido también como Pérpena o Perpenna) fue el nombre de varios nobles romanos:
 Marco Perperna, cónsul en 130 a. C.
 Marco Perperna, cónsul en 92 a. C.
 Marco Perpenna, uno de los asesinos de Quinto Sertorio.